Владимира Павловна Чайка (2 апреля 1928 года, с. Шили, Тернопольской области — 21 ноября 2015 года, г. Львов) — украинская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог, профессор Львовской государственной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко. Жена скульптора Якова Чайки. Заслуженная артистка Украинской ССР (1977), Народная aртистка Украины (2008).

Биография 
Владимира Павловна Чайка родилась 2 апреля 1928 года в с. Шили Тернопольской области. С 1942 по 1943 год училась в Тернопольской украинской гимназии. В 1947 году окончила педагогическое училище в городе Кременец, филологический факультет Львовского университета (1952, ныне национальный университет), Львовскую консерваторию (1963, ныне Львовская национальная музыкальная академия имени Николая Лысенко; класс П. Кармалюка).

С 1952 года работала учителем украинского языка и литературы в средней школе во Львове, была солисткой хора Дома учителя. С 1963 по 1985 год — солистка Львовского оперного театра.

С 1981 года работает преподавателем сольного пения во Львовской музыкальной академии, профессор кафедры академического пения (2001).

Среди учеников Чайки — С. Сигель-Декар, исполнительница роли С. Крушельницкой в спектакле «Соломия Крушельницкая» Б. Мельничука и И. Литовского в Тернопольском областном драматическом театре.

Партии 
 Оксана («Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского),
 Виолетта, Джильда («Травиата», «Риголетто» Дж. Верди),
 Констанца («Похищение из сераля» В.-А. Моцарта),
 Лейла («Искатели жемчуга» Ж. Бизе) и др.

Камерно-концертный репертуар 
В камерно-концертном репертуаре певицы — песни на слова Т. Г. Шевченко, песни и романсы А. Кос-Анатольского, С. Людкевича, Г. Майбороды, Д. Сочинского, украинские народные песни, произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Семья 
Владимира Павловна Чайка была замужем за скульптором Яковом Чайкой. Их дочь вышла замуж за архитектора И. Наконечного. Внучка Марта и правнук Юрий проживают в Италии. Внук Роман трагически погиб в 18-летнем возрасте.

Библиография 
 Чайка В. Павел Кармалюк Жизнь и творчество актера, певца, учителя. Л .: Миссионер, 2002. 134 с.
 Чайка В. Владимира Чайка: "В костюме от Шептицкого мой муж брал брак. В нем же его и похоронили ... "/ Беседу вела Т. Костенко // Высок. Замок. 2004. 3-4 апр.
 Лысенко И. Чайка Владимира Павловна // Лысенко И. Словарь певцов Украины. М., 1997. С. 318.

Литература 
В. Барна, Б. Пындус, Л. Щербак. Чайка Владимира Павловна // Тернопольский энциклопедический словарь : в 4 т. / Редкол .: Г. Яворский и др. — Тернополь: Издательско-полиграфический комбинат «Збруч» , 2008. — Т. 3: П — Я — 708 с. — ISBN 978-966-528-279-2 . — С. 579.

Ссылки 
 Чайка Владимира Павловна

Примечания 

Выпускники Львовской музыкальной академии им. Н. Лысенко